Nägler ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelius Nägler (* 1936), deutscher Politiker (CDU) Landtagsabgeordneter
 Frank Nägler (* 1953), deutscher Marineoffizier und Militärhistoriker
 Michael Nägler (* 1957), deutscher Xiangqi-Spieler
 Thomas Nägler (1939–2011), rumänischer Archäologe, Historiker und Politiker